Джо́рдан () — английская фамилия, имя и топоним. Английское слово происходит от имени реки Иордан.

Носители фамилии 
 Джордан, Алексис (род. 1992) — американская певица и актриса.
 Джордан, Барбара (1936—1996) — американский политик
 Джордан, Грегор (род. 1966) — австралийский кинорежиссёр.
 Джордан, Деандре (род. 1988) — американский баскетболист.
 Джордан, Джереми (род. 1984) — американский актёр и певец.
 Джордан, Джо (род. 1951) — шотландский футболист.
 Джордан, Дороти (урожд. Блэнд, 1761—1816) — английская актриса, спутница жизни герцога Кларенса (будущего короля Вильгельма IV).
 Джордан, Дороти (1906—1988) — американская актриса театра и кино.
 Джордан, Дэвид Старр (1851—1931) — американский ихтиолог.
 Джордан, Дэнни (род. 1951) — южноафриканский политический деятель.
 Джордан, Керин (1975—2013) — южноафриканский футболист.
 Джордан, Кэмерон (род. 1989) — игрок в американский футбол.
 Джордан, Леонард Бек (1899—1983) — американский политик, губернатор штата Айдахо.
 Джордан, Лесли (1955—2022) — американский актёр, комик и писатель.
 Джордан, Лиам (род. 1998) — южноафриканский футболист, сын Керина Джордана.
 Джордан, Луи (1908—1975) — американский джазмен.
 Джордан, Майкл (род. 1963) — американский баскетболист.
 Джордан, Майкл Бакари (род. 1987) — американский актёр.
 Джордан, Марк — американский музыкальный продюсер, рэпер, сценарист, актёр, режиссёр и актёр озвучивания. Более известен как DJ Пух.
 Джордан, Мэри (род. 1960) — американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии.
 Джордан, Нил (род. 1950) — ирландский кинорежиссёр.
 Джордан, Оливия (род. 1988) — американская фотомодель и актриса.
 Джордан, Орландо (род. 1974) — американский профессиональный рестлер.
 Джордан, Пирсон (1950—2020) — барбадосский легкоатлет.
 Джордан, Пэт (1928—2001) — британский троцкист.
 Джордан, Рик (род. 1968) — немецкий музыкант (настоящее имя — Хендрик Штедлер).
 Джордан, Ричард (1937—1993) — американский актёр.
 Джордан, Роберт (1948—2007) — американский писатель.
 Джордан, Ронни (1962—2014) — британский джазовый гитарист.
 Джордан, Стивен (род. 1982) — английский футболист, играющий на позиции защитника.
 Джордан, Стэнли (род. 1959) — американский музыкант, гитарист.
 Джордан, Тина (род. 1972) — американская актриса и фотомодель.
 Джордан, Томас (1819—1895) — американский военный, участник Мексиканской войны.
 
 Джордан, Уинифред (1920—2019) — британская легкоатлетка.
 Джордан, Фил (1933—1965) — американский баскетболист.
 Джордан, Шон (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.
 Джордан, Эдди (род. 1948) — основатель и владелец одноимённой команды «Формулы-1».
 Джордан, Эдвард (1771—1809) — ирландский пират.
 Джордан, Яна (род. 1986) — американская фетиш-модель и порноактриса.
 Харди-Джордан, Дилан (род. 1992) — самоанский футболист.

Персонажи 
 Хэл Джордан — персонаж комиксов.
 Ли Джордан — персонаж из книг о Гарри Поттере.
 Роберт Джордан - герой романа «По ком звонит колокол»

Носители имени 

 Питерсон, Джордан (род. 1962) — канадский клинический психолог, писатель, автор каналов YouTube.

Топоним 
 Джордан — город в штате Миннесота, США.
 Джордан — река в штате Юта, США.
 Джордан — река в Тасмании, Австралия.
 Джордан — станция Гонконгского метрополитена.
 Джордан — район Гонконга.

Другое 
 «Джордан» — команда Формулы-1.

См. также 
 Иордан (значения)
 Йордан
 Джордон
 Джордано
 Жордан
 Журден